

События 
 Болгары убили своих правителей и поставили ханом Телеца. Телец напал на ромейские города и крепости. Константин послал к Дунаю флот из 800 судов с войском. Константин повёл другое войско к Анхиалу и разбил болгар. Болгары убили Телеца и запросили мира. Константин для вида примирился с ними. Болгары сняли охрану горных проходов. Константин внезапно вторгся в Болгарию и страшно разорил страну.
 763—779 — Император Китая Дай-цзун.
 Танским войскам удаётся подавить мятеж.
 Разгром тибетцами китайской столицы Чанъаня.
 Тибетские войска захватывают танскую столицу, и империя лишь с большим трудом отражает нашествие.
 Отделение Испании от Аббасидского халифата.
 Восстание Алидов в Ираке

Родились 
 17 марта — Харун ар-Рашид, пятый аббасидский халиф

Скончались 
 Гандзин

См. также